Delnice (Kroatië), een stad in het westen van Kroatië
Delnice (Gorenja vas - Poljane), een plaats in Slovenië